National League er navnet på flere sportsligaer:

 National League (engelsk fodbold) - Udgør Englands 5.- og 6. bedste række, med National League South og National League North.
 National League (baseball) - Baseballliga i USA. Sammen med American League udgør den Major League Baseball.

Se også
 Nations League (flertydig)